Sansom ist der Familienname folgender Personen:

 C. J. Sansom (* 1952), britischer Schriftsteller
 Ernest William Sansom (1890–1982), kanadischer Generalleutnant
 George Bailey Sansom (1883–1965), britischer Historiker des prämodernen Japan
 Kenny Sansom (* 1958), englischer Fußballspieler
 Odette Sansom (1912–1995), französisch-britische Agentin
 William Sansom (1912–1976), britischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Harriet Sansom Harris (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Samson
 Sanson